Buxerolles – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Buxerolles – comune francese nel dipartimento della Vienne nella regione della Nuova Aquitania